Linyera puede referirse a:
 una palabra del lunfardo que designa al vagabundo, individuo pobre y sin residencia fija, que eventualmente realiza trabajos ocasionales;
 La película El linyera dirigida por Enrique Larreta en 1936;
 Dante A. Linyera, seudónimo del poeta y periodista argentino Francisco Bautista Rímoli (1903-1938); o
 Diógenes y el Linyera es una popular tira cómica dibujada por el historietista uruguayo Tabaré editada por el diario Clarín de Buenos Aires y guionada por Jorge Guinzburg, Carlos Abrevaya y Héctor García Blanco.